Bewafa(a) (Hindi: , ) ist der Name mehrerer indischer Spielfilme:

 Bewafa (1952)
 Bewafaa – Untreu